Larry Smith může být:

 Larry Smith (hudebník) (* 1944), britský bubeník
 Larry Smith (producent) (* 1951), americký producent